Люїньє́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 270 км на південний захід від Парижа, 90 км на схід від Нанта, 25 км на південний схід від Анже.

Історія 

15 грудня 2016 року Люїньє, Лез-Алле, Бриссак-Кенсе, Шарсе-Сент-Ельє-сюр-Обанс, Шемельє, Кутюр, Сен-Ремі-ла-Варенн, Сен-Сатюрнен-сюр-Луар, Сольже-л'Опіталь i Вошретьян було об'єднано в новий муніципалітет Бриссак-Луар-Обанс.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 94 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 279,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Люїньє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара